Běh na 15 km klasicky mužů na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 14. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Švýcar Dario Cologna obhájil zlatou medaili z této disciplíny ze Zimních olympijských her 2010 v kanadském Vancouveru (tam se běželo volným stylem). Stříbro i bronz putovaly do Švédska zásluhou Johana Olssona a Daniela Rickardssona.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 14:00 místního času.

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

15 km klasicky muži